Miejscowości w Portoryko:
 Ponce – miejscowość w gminie Ponce
Gminy w Portoryko:
 gmina Ponce (ang. Ponce Municipio) w Portoryko